ZIAM ist die Abkürzung für
 Zentralinstitut für Flugmotoren
 Zentrales Historisches Archiv Moskaus

 
ZIAM